Aces High steht für:

 Aces High (Lied), Song von Iron Maiden
 Aces High, Originaltitel von Schlacht in den Wolken, britisch-französischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1976